Со́болєва — українське, та російське прізвище. Жіноча форма чоловічого прізвища Соболєв.

 Соболєва Анастасія Костянтинівна ( 2004) — українська тенісистка.
 Соболєва Євгенія Вікторівна ( 1988) —  російська ватерполістка.
 Соболєва Інна Веніамінівна ( 1920) — українська художниця.